Волы́нская о́бласть (), разг. Волынь () — область на северо-западе Украины. Административный центр и крупнейший город — Луцк. Другие города Волынской области — Ковель, Владимир и Камень-Каширский.

Область расположена в западной части Восточно-Европейской равнины в бассейне рек Припять, Западный Буг. Граничит на западе с Польшей, на севере — с Брестской областью Белоруссии, на востоке — с Ровненской, на юге — со Львовской областями Украины.

Волынская область образована 4 декабря 1939 года.

Своё название область получила по историческому региону Волынь.

География 

Рельеф преобладает равнинный. Почти три четверти территории Волынской области расположено в пределах Полесской низменности (140—150 м), меньшая, южная, занимает северо-западную окраинную часть Волынской возвышенности (высота 220—290 м), обрывающуюся к северу уступом в 20—60 м.

Климат умеренно континентальный. Зима мягкая, лето тёплое. Средняя температура января −4,5 °C, июля 18,6 °C. Осадков 550—600 мм в год. Вегетационный период около 200 дней.

В северной части Волынской области протекает река Припять. Её правые притоки Турья, Стоход, Стыр пересекают Волынскую область с юга на север. На западе по границе с Польшей протекает река Западный Буг. В Волынской области 220 озёр. Самое большое и самое глубокое — Свитязь. Самая богатая озёрная территория — Шацкие озёра.

Общая длина рек — 3293 км. Все реки относятся к бассейнам Днепра и Западного Буга. Большинство рек области берут начало за пределами её территории.

Почвы лесостепной части области оподзоленные тёмно-серые и серые, а также чернозёмы, в полесской части — дерново-подзолистые и различные болотные (в том числе торфяные). В средней полосе — дерново-подзолистые в комплексе с перегнойно-карбонатными (наиболее плодородные).

Леса занимают 32,5 % всей территории области. Они распространены главным образом в Полесье (сосна занимает 60 % лесопокрытой площади, дуб — 13 %, ольха — 13 %, берёза — 10 %); на юге области небольшие массивы дубово-грабовых лесов. В лесах водятся лось, косуля, кабан, барсук, рысь; в лесостепи — заяц-русак, лиса, грызуны; акклиматизирована ондатра, имеющая промысловое значение.

История 
Дославянское население области — балтские и финские племена.

До V века на территории области была распространена вельбарская культура.

В VI — начале VII веках Волынь была заселена объединениями племён дулебов. В начале X века у Волыни образуются тесные связи с Киевом. В этом же столетии Волынская земля входит в состав Владимиро-Волынского княжества Древнерусского государства.

В XIV веке её захватила Литва. После Люблинской унии 1569 года перешла во владения Польши. В середине XVII века была охвачена восстанием Хмельницкого.

После разделов Польши в конце XVIII века (1772—1795) Волынь была присоединена к России — на её территории была образована Волынская губерния. В 1921 году по Рижскому договору западная Волынь, включая  современную Волынскую область, отошла Польше.

В период, когда современная Волынская область находилась в составе Польши, её территория делилась на 6 поветов: Владимир-Волынский, Гороховский, Камень-Каширский, Ковельский, Луцкий и Любомльский.

После вхождения Западной Украины в состав СССР Указом Президиума Верховного совета СССР от 4 декабря 1939 года была образована Волынская область. В 1940 году поветы были упразднены, а область разделена на 28 районов: Берестечковский, Владимир-Волынский, Голобский, Головнянский, Гороховский, Заболотьевский, Камень-Каширский, Киверцовский, Ковельский, Колковский, Локачинский, Луцкий, Любешовский, Любомльский, Маневичский, Мацеевский, Озютичевский, Олыкский, Поддубцевский, Порицкий, Ратновский, Рожищенский, Седлищевский, Сенкевичевский, Торчинский, Турийский, Устилугский и Шацкий. В конце года Поддубцевский район был упразднён, а также образованы Вербский, Теремновский и Цуманьский районы.

В результате коллективизации на Волыни было ликвидировано и официально снято с учётных данных 1036 хуторов в связи с переселением жителей в сёла.

В 1946 году Мацеевский район был переименован в Луковский, Озютичевский в Затурцевский, Седлищевский в Старовыжевский, Порицкий в Иваничевский (1957—1962 — Нововолынский), Вербский в Овадновский.

В 1957 году упразднены Затурцевский, Олыкский и Устилугский районы, в 1958 году — Овадновский и Теремновский, в 1959 году — Берестечковский, Голобский, Головнянский, Заболотьевский, Луковский и Сенкевичевский, в 1962 году — Колковский, Локачинский, Луцкий, Любешовский, Маневичский, Нововолынский, Ратновский, Старовыжевский, Торчинский, Турийский, Цуманьский и Шацкий.

В 1965 году образованы Локачинский, Любешовский, Маневичский, Ратновский и Турийский районы, в 1966 году — Иваничевский, Луцкий и Старовыжевский, в 1993 году — Шацкий.

В 1967 году Волынская область награждена орденом Ленина.

Население 

Численность населения области по данным Укрстата на 1 мая 2020 года составляет 1 030 361 человек.

На 1 января 2020 года численность населения составила 1 031 421 человек, в том числе городское население 539 179 человек (52,28 %), сельское — 492 242 человека (47,72 %).

Численность населения области по годам в тысячах человек.

Максимум численность жителей региона достигала в 1994 году — 1080,7 тысяч жителей, а в конце 2013 года количество проживающих — 1041,3 тысячи, то есть на 39,4 тысячи человек меньше. Спад численности населения наблюдался с 1994 года по 2009 на 44,5 тысяч жителей, однако рост численности населения за последние 4 года частично компенсировал спад — на 5,1 тысячи человек или на 11,5 %. За 11 месяцев 2013 года в Волынской области родилось 13 547 детей, умерло — 12 470 человек, в том числе 84 ребёнка в возрасте до 1 года. Рождаемость — 14,2 человека на 1000 жителей, смертность — 13,1 человека. Природный прирост — 1,1 человека. За тот же период в пределах области поменяли место жительства 9644 человека. На постоянное место жительства в регион приехали 5101 человек, а уехали — 4820 человек. На 10 000 жителей: прибыло — 154,9 человек, выбыло — 151,9 человек. Миграционный прирост — 3 человека. За 11 месяцев 2013 года численность жителей области выросла на 1358 человек, в том числе за счёт природного прироста на 1077 человек (79,31 %), миграционного — на 281 человека (20,56 %). В 2018 году в области проживало 271,7 тысяч пенсионеров.

Национальный состав населения 
 Украинцы — 1 024 855
 Русские — 25 032
 Белорусы — 3 217
 Поляки — 788

Религия 
В Волынской области зарегистрировано 1310 религиозных организаций, из них подавляющее большинство — христианские с доминирующим положением УПЦ МП. Половина из них — православные различного подчинения. Другую половину делят протестанты с католиками.

Общее количество христианских монастырей составляет 14 единиц, 6 духовных заведений с 1203 послушниками.

 Украинская православная церковь (Московского патриархата): 556 храмов, 7 монастырей, 1 учебное заведение и 180 воскресных школ при храмах.
 Украинская православная церковь Киевского патриархата: 268 храмов, 3 монастыря, 1 семинария и 150 воскресных школ при храмах.
 Украинская автокефальная православная церковь: 14 приходов.
 Римско-католическая церковь: 29 общин верующих.
 Украинская грекокатолическая церковь: 18 приходов.
 Евангельские христиане-баптисты: 118 общин.
Помимо этого имеются организации христиан веры евангельской-пятидесятников и адвентистов седьмого дня.

Административно-территориальное устройство 

Административный центр Волынской области — город Луцк.

Районы 
17 июля 2020 года принято новое деление области на 4 района:

Районы в свою очередь делятся на городские, поселковые и сельские территориальные общины ().

Города

Общая карта 
Легенда карты:

История деления области 
8 декабря 1966 года были образованы Иваничевский, Луцкий и Старовыжевский районы.

Число административных единиц и населённых пунктов области до 17 июля 2020 года::
 районов — 16;
 районов в городах — 0;
 населённых пунктов — 1087, в том числе:
 сельских — 1054;
 городских — 33, в том числе:
 посёлков городского типа — 22;
 городов — 11, в том числе:
 городов областного значения — 4;
 городов районного значения — 7;
 сельских советов — 379.

16 районов до 17 июля 2020 года:

Статусы городов до 17 июля 2020 года:

Органы власти 
Местное самоуправление в области осуществляет Волынский областной совет, исполнительную власть — областная государственная администрация. Главой области является председатель облгосадминистрации, назначаемый Президентом Украины.

Экономика 
Развиты деревообрабатывающая, лёгкая, пищевая, машиностроительная промышленность, добыча каменного угля (Львовско-Волынский угольный бассейн).

Экономические показатели 

По материалам Комитета статистики Украины   и Главного управления статистики в Волынской области

Транспорт 
Волынская область имеет весьма обширную транспортную сеть, включающую автомобильные и железные дороги, водные пути по крупнейшим рекам. Крупным железнодорожным узлом являются город Ковель.

Связь и СМИ 
 Независимая общественно-политическая газета «Волинь» (выпускается с сентября 1939 года. Тираж 206 000 экземпляров, выходит 3 раза в неделю).
 Газета «Волинські оголошення» является справочником товаров и услуг на рынке Волыни. (выпускается с 2004 года, выходит 1 раз в неделю, распространяется по продаже в розницу и подписке, тираж 12 000 экземпляров).
 Еженедельная рекламно-информационная газета «Афиша Волынь» (выходит 1 раз в неделю, тираж составляет 22 000 экземпляров).

Достопримечательности 

 Успенский собор (1157—1160), Владимир
 Васильевская церковь (XIII—XIV в.), Владимир
 Костел Иоакима и Анны (1752), Владимир
 Зимненский Святогорский Успенский монастырь (Х-ХІ ст.), Зимное, Владимир-Волынский район
 Успенский собор (с чудотворным образом Зимненской Божьей Матери) (1495), Зимное, Владимир-Волынский район
 Николаевская церковь (1601), Лудин, Владимир-Волынский район
 Коллегиальный костёл Святой Троицы (1635—1640), Олыка
 Костёл Св. Петра и Павла (1460), Олыка
 Олыкский замок (1558), Олыка
 Сретенская церковь (1784), Олыка
 Покровская церковь (1740), Поддубцы, Луцкий район
 Церковь Св. Дмитрия (1905), Журавники, Гороховский район
 Костел Св. Троицы (1412), Любомль
 Церковь Св. Иоанна Богослова (1777), Штунь, Любомльский район
 Успенская церковь (быв. Костел Св. Михаила) (1752), Радехов, Любомльский район
 Церковь Св. Параскевы (1723), Луков, Турийский район
 Доминиканский костёл (1741—1753), Старый Чарторийск, Маневичский район
 Преображенська церковь (1600), Четвертня, Маневичский район
 Успенская церковь (1643), Низкиничи, Иваничевский район
 Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (1760), Новый Загоров, Локачинский район
 Костел Св. Троицы (1642), Затурцы, Локачинский район
 Монастырь и костёл кармелитов (1720), Кисилин, Локачинский район
 Свято-Михайловская церковь (1777), Кисилин, Локачинский район
 Костёл Св. Троицы (1711—1733), Берестечко
 Собор Св. Троицы (1910 -неоконченное строительство), Берестечко
 Часовня Святой Текли (XVII в.), Берестечко
 Луцкий замок (ХІІІ-XIV в.), Луцк.
 Кафедральный собор Апостолов Петра и Павла (1616—1637), Луцк
 Синагога (1626—1629), Луцк
 Свято-Троицкий кафедральный собор (1752—1755), Луцк
 Свято-Михайловская церковь (1636), Белосток, Луцкий район
 Свято-Николаевский монастир (XVIII ст.), Жидычин, Киверцовский район

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт администрации